Die Malaysia Super League 2017 war die 14. Spielzeit der höchsten malaysischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2004 und der 36. Wettbewerb um die malaysische Landesmeisterschaft. Die Saison begann am 20. Januar und endete am 28. Oktober 2017 enden. Titelverteidiger war der Johor Darul Ta’zim FC.

Modus 
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 22 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Am Ende der Saison qualifizierte sich die punktbeste Mannschaft für die zweite Qualifikationsrunde der AFC Champions League 2018. Zusätzlich sollte der Sieger des Malaysia FA Cups an der Gruppenphase des AFC Cup 2018 teilnehmen. Da dieser aber keine Lizenz erhielt und der eigentlich für ihn aufrückende Ligazweite auf eine Teilnahme verzichtete, blieb der Platz unbesetzt. Die zwei Vereine mit den wenigsten Punkten stiegen in die zweitklassige Malaysia Premier League ab.

Teilnehmer 
Melaka United kehrte nach neunjähriger Abstinenz als Meister der Malaysia Premier League 2016 wieder zurück in die Malaysia Super League. Der zweite Aufsteiger, der PKNS FC, spielte zuletzt in der Saison 2014 in der höchsten malaysischen Liga.

Die zwei Aufsteiger ersetzten die zwei letztplatzierten Vereine der Saison 2016, PDRM FA und Terengganu FA. Die PDRM FA musste nach zwei Jahren in der Malaysia Super League wieder in die Malaysia Premier League zurück. Für die Terengganu FA bedeutete der Abstieg das Ende ihrer zehnjährigen Zugehörigkeit zum malaysischen Fußball-Oberhaus.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website der Malaysia Super League (malaysisch)
 Saison 2017 bei RSSSF.com
 Saison 2017 bei Soccerway.com

2017
Fußballsaison 2017